Франческо () — чоловіче ім'я.
 Франческо Параміджаніно (1503–1540) — італійський живописець.
 Франческо Патріці (1529–1597) — італійський філософ.
 Франческо Хаєс